Ву́лиця Васи́льченка — назва вулиць у деяких населених пунктах України та деяких країн колишнього СРСР.

Вулиця Васильченка — вулиця в місті Богуслав Київської області.
 Вулиця Васильченка — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Васильченка — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Васильченка — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Васильченка — вулиця в місті Миргород Полтавської області.
 Вулиця Васильченка — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Васильченка — вулиця в місті Фастів.
Вулиця Васильченка — вулиця в місті Хрустальний Луганської області.
 Вулиця Васильченка — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Васильченка — вулиця в місті Чернігів.

Вулиця Васильченка — вулиця в місті Казань.
 Вулиця Васильченка — вулиця в місті Ростов-на-Дону.

Вулиці, названі на честь людей